Термин Коэффициент Пуассона может означать:

 Коэффициент, характеризующий упругие свойства материала.
 Показатель адиабаты — одна из термодинамических характеристик газа.